Прески́ль () — ударный кратер на территории регионального муниципалитета округа (TE) Жамези (Jamésie) в регионе Север Квебека, Канада, находится примерно в 3 км к югу от города Chapais.

Диаметр кратера составляет 24 км, а возраст оценивается менее 500 млн лет (кембрийский период или ранее). Кратер виден на поверхности.

Ссылки 
 

Ударные кратеры Канады
Кембрийский период
География Квебека